ZAQ steht für:
 Nürnberg Hauptbahnhof (DS100-Code)
 ZAQ (Sängerin) (* 1988), japanische Popsängerin

zaq steht für:
 Aloápam-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung